Батин:

Топонимы
 Батин — село в Русенской области Болгарии.
 Батин — болгарский остров на Дунае.

Персоналии
 Батин, Михаил Александрович (род. 1972) — депутат Костромской областной Думы, председатель организации «За увеличение продолжительности жизни».
 Батин, Дмитрий Анатольевич (род. 1974) — российский композитор и дирижёр, хормейстер.

Аль-Батин, Эль-Батин
 Аль-Батин — одно из имён Аллаха.
 Аль-Батин (футбольный клуб) — футбольный клуб.
 Эль-Батин — вади.
 Хафар-эль-Батин — город в Саудовской Аравии.
  — населённый пункт в Омане, в мухафазе Южная Эш-Шаркия.
  — село в Йемене, в мухафазе Мариб.
  — село в Тунисе, в вилайете Кайруан.

См. также 
 Эль-Батан
 Эль-Батина
 Батиниты
 Батинская битва (1810)
 Батинская битва (1944)